Ancerville (Moza) – francuska gmina w regionie Lotaryngia
 Ancerville (Mozela) – francuska gmina w regionie Lotaryngia